Архиепархия Кампобассо-Бояно (, ) архиепархия-митрополия Римско-католической церкви, входящая в церковную область Абруццо-Молизе. В настоящее время епархией управляет архиепископ-митрополит Джанкарло Мария Брегантини. Викарный епископ – Джузеппе Нуцци. Почетный епископ – Армандо Дини.

Клир епархии включает 95 священников (59 епархиальных и 36 монашествующих священников), 7 диаконов, 57 монахов, 100 монахинь.

Адрес епархии: Via Mazzini 76, 86100 Campobasso, Italia.

Территория 
В юрисдикцию епархии входят 70 приходов в 44 коммуннах Молизе: 38 в провинции Кампобассо —  Кампобассо, Бояно, Эльси, Гамбатеза, Сепино, Винкьятуро, Сант'Элия-а-Пьянизи, Петрелла-Тифернина, Пьетракателла, Сан-Джованни-ин-Гальдо, Ферраццано, Ричча, Буссо, Кампокьяро, Мирабелло-Саннитико, Моначильони, Монтагано, Оратино, Рипалимозани, Сант'Анджело-Лимозано, Спинете, Колле-д'Анкизе, Черчемаджоре, Камподипьетра, Баранелло, Кампольето, Гуардиареджа, Сан-Джулиано-дель-Саннио, Маккья-Вальфорторе, Кастеллино-дель-Биферно, Сан-Поло-Матезе, Джильдоне, Матриче, Лимозано, Туфара, Черчепиккола, Сан-Массимо, Торо; 6 в провинции Изерния — Канталупо-нель-Саннио, Санта-Мария-дель-Молизе, Кастельпетрозо, Маккьягодена, Сант'Элена-Саннита и Роккамандольфи.

Кафедра архиепископа-митрополита находится в городе Кампобассо в Соборе Святой Троицы; в городе Бояно находится сокафедральный Собор Святого Варфоломея.

В Кастельпетрозо находится самый известный в Молизе санктуарий Мадонны делль Аддолората (Богоматери Скорбящей).

В состав митрополии (церковной провинции) Кампобассо-Бояно входят:
 Архиепархия Кампобассо-Бояно;
 Епархия Изерния-Венафро;
 Епархия Термоли-Ларино;
 Епархия Тривенто.

История 
Кафедра в Бояно была основана в XI веке. Впервые о епископе Бояно, без указания имени, упоминает в 1061 году Ульрих, архиепископ Беневенто.

29 июня 1927 года буллой Ad rectum Папы Пия XI резиденция епископа была перенесена в Кампобассо, и епархия была переименована в епархию Бояно-Кампобассо.

11 февраля 1973 года епархия, имевшая статус епископства-суффраганства архиепархии Беневенто, была возведена в ранг архиепархии буллой Pontificalis Nostri Папы Павла VI.

21 августа 1976 года архиепархия получила статус митрополии. 27 февраля 1982 года она была переименована в архиепархию Кампобассо-Бояно.

Ординарии епархии

Статистика 
На конец 2006 года из 125 000 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 123 000 человек, что соответствует 98,4% от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 100.000 || 100.000 || 100,0 || 93 || 68 || 25 || 1.075 ||  || 25 || 65 || 46
|-
| 1959 || 85.000 || 90.000 || 94,4 || 78 || 58 || 20 || 1.089 ||  || 19 || 270 || 51
|-
| 1970 || 95.050 || 95.500 || 99,5 || 108 || 65 || 43 || 880 ||  || 53 || 156 || 49
|-
| 1980 || 86.556 || 91.327 || 94,8 || 90 || 55 || 35 || 961 ||  || 55 || 116 || 51
|-
| 1990 || 127.500 || 130.500 || 97,7 || 109 || 69 || 40 || 1.169 ||  || 48 || 130 || 70
|-
| 1999 || 124.000 || 126.000 || 98,4 || 105 || 65 || 40 || 1.180 || 4 || 80 || 95 || 70
|-
| 2000 || 124.000 || 126.200 || 98,3 || 106 || 66 || 40 || 1.169 || 4 || 83 || 98 || 70
|-
| 2001 || 123.000 || 125.900 || 97,7 || 101 || 60 || 41 || 1.217 || 5 || 81 || 91 || 70
|-
| 2002 || 124.000 || 126.000 || 98,4 || 99 || 59 || 40 || 1.252 || 6 || 73 || 103 || 70
|-
| 2003 || 124.000 || 126.000 || 98,4 || 102 || 62 || 40 || 1.215 || 6 || 75 || 105 || 70
|-
| 2004 || 124.000 || 126.000 || 98,4 || 97 || 57 || 40 || 1.278 || 6 || 77 || 103 || 68
|-
| 2006 || 123.000 || 125.000 || 98,4 || 95 || 59 || 36 || 1.294 || 7 || 57 || 100 || 70 
|}

Источники 
Annuario pontificio за 2007 и предыдущие годы на сайте Catholic-hierarchy.org , страница  
Официальный сайт архиепархии 
 Булла Ad rectum , AAS 19 (1927), p. 332 
 Булла Pontificalis Nostri , AAS 65 (1973), p. 130 
 Giuseppe Cappelletti, Le Chiese d'Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni , Venezia 1864, vol. XIX, p. 191 e sgg. 
 Границы епархии  на сайте gcatholic.org

См. также 
 Кампобассо
 Собор Святой Троицы (Кампобассо)
 Собор Святого Варфоломея (Бояно)

Кампобассо
Кампобассо